Професіональна футбольна група А 1977–78 — 54-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Болгарії. Титул чемпіона вчетверте здобув Локомотив (Софія).

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Марек взяв участь у Кубку володарів кубків 1978—1979 як володар Кубка Болгарії 1977—1978.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Професіональна футбольна група А на rsssf  

1977–1978
Болгарія
Болгарія
1977 у болгарському спорті
1978 у болгарському спорті